Heizkraftwerk Nord steht für:
 Heizkraftwerk Nord (Bonn)
 Heizkraftwerk Chemnitz-Nord
 Heizkraftwerk Nord (Dresden)
 Heizkraftwerk Nord (Mannheim)
 Heizkraftwerk Nord (München)
 Heizkraftwerk Salzburg Nord, Salzburg-Itzling

Siehe auch:
 Heizkraftwerk Süd 
 Heizkraftwerk West
 Heizkraftwerk Mitte